Kazachstan
 Karaboelak (oblast Türkistan), plaats in de Kazachse oblast Türkistan
 Karaboelak (oblast Almaty), een nederzetting met stedelijk karakter in de Kazachse oblast Almaty
Kirgizië
 Karaboelak (Kirgizië), een dorp in de oblast Osj van Kirgizië
Rusland
 Karaboelak (Ingoesjetië), een stad in de Russische autonome deelrepubliek Ingoesjetië
 Karaboelak (oblast Tsjeljabinsk), een plaats in de Russische oblast Tsjeljabinsk
 Bazarny Karaboelak, een nederzetting met stedelijk karakter in de Russische oblast Saratov
Oezbekistan:
 Karaboelak (oblast Tasjkent), een plaats in de Oezbeekse oblast Tasjkent
Turkije
 Karabulak (Kulp), plaats in Turkije